Ernst Moog ist der Name folgender Personen:

* Ernst Moog (Geistlicher) (1891–1930), deutscher alt-katholischer Pfarrer 
 Ernst Moog (Fußballspieler) (1909–?), deutscher Fußballspieler